Ма́рочное ме́сто — наименьшая часть листа (типографского, марочного, малого или блока), занимаемая одной почтовой маркой или одним купоном. Иногда марочное место называется марочным полем.

Марочное место (поле) можно спутать со следующими тремя понятиями.
 С понятием «поле марки» — свободное место между рисунком и разделительной линией (краем) почтовой марки.
 С понятием «место марки в листе» — расположение в листе конкретной почтовой марки.
 С понятием «дорожка» — полоса между марочными листами в типографском листе.

См. также

Примечания 

 Источники

Почтовые марки
Полиграфия